Ивашка:

 Ивашка (река, Камчатский край)
 Ивашка (приток Пьяны)
 Ивашка (село)

Ивашка Вергунёнок — Иван Вергунёнок
Ивашка Ворёнок — Иван Ворёнок
Ивашка Литовор Богданович Хрептович — Хрептович, Ян Литовор
Ивашка Монивидович — Иван Монивидович
 Ивашка Сапежич — Сапега, Иван Семёнович

См. также